Верхний Наур () — село в Надтеречном районе Чеченской Республики. Административный центр Верхненаурского сельского поселения.

География 

Село расположено на правом берегу реки Терек, в 8 км к юго-востоку от районного центра — села Знаменское и в 55 км к северо-западу от города Грозный.

Ближайшие населённые пункты: на севере — село Алпатово, на северо-востоке — станица Наурская, на востоке — село Надтеречное, на юго-востоке — посёлок Минеральный, на юго-западе — село Калаус и на северо-западе — село Знаменское.

Население 

 Национальный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

Микротопонимия 
 Куьзга доьхна чоь (Кюзга дёхна чё) — «Низина, где разбилось зеркало». Урочище знаменито тем, что здесь во время переезда из аула в хутор было случайно разбито единственное на всех жителей аула небольшое зеркальце. Расположено в северной части села Верхний Наур.
 Сатийханан тӏай (Сатийханан тай) — «Мост Сатийханы». Урочище в северной части села Верхний Наур. Название связано с именем женщины-нарта Сатийхи, персонажа, часто встречающегося в вайнахской мифологии.
 Таьллингаш лаьттина чоь (Тяллингаш ляттина чё) — «Впадина, где стояли виноградники». В северной окраине села Верхний Наур.
 Шина эвлан юкъ (Шина эвлан юк) — «Середина двух селений». В черте села. Делит село на верхнюю и нижнюю половины.
 Навран чоь (Навран чё) — «Внутренний Наур». Южная окраина села.
 Навран Iуьрг (Навран ург) — «Туннель Навра». Урочище к югу села Верхний Наур, на северных отрогах Терского хребта. Подземный туннель, проложенный под землёй и направленный на запад, выходящий на южную окраину села  Гвардейское. Название связано с именем мифического нарта Наура.
 Батӏал чувахна токхум (Батал чувахна токхум) — «Обрыв, куда сорвался Батал». Урочище в северной части села. «Батӏал» — редкое мужское собственное имя. В селе также имеется фамилия Баталов.
 Паччахьалкхан дукъ (Паччхалкхан дук) — «Казённый хребет». В южной части села Верхний Наур, где находились казённые леса. Такое название сохранилось с XIX века, когда все земли, отобранные у местного населения, были раздарены царём за особые «заслуги» дворянам и помещикам из местной буржуазии.
 Хьадин кӏотар (Хадин котар) — «Хадин хутор». Устаревшее название урочища, где некогда находился одноимённый хутор. Хьада — редкое мужское и женское чеченское имя, от «хьада» — повелительное наклонения глагола «беги!», «хьадал» — человек-вестовой. В селе также имеется фамилия Хадиев.

Инфраструктура 
В селе действуют: 
 Верхненаурская средняя общеобразовательная школа №1
 Верхненаурская средняя общеобразовательная школа №2
 МБДОУ Детский сад №1
 МБДОУ Детский сад №2
 Дом Культуры
 Почтовое отделение
 1 соборная и несколько квартальных мечетей

Примечания

Ссылки 
 Почтовые индексы и коды ОКАТО — село Верхний-Наур

Населённые пункты Надтеречного района